Bednarka – wieś w woj. małopolskim
 bednarka – rodzaj taśmy stalowej

3 cieki w Polsce
 Bednarka – potok, dopływ Łososiny
 Bednarka – potok, dopływ Ropy
 Bednarka – potok, dopływ Smolnika

Przypisy